Amoreira pode ser:

 Amoreira (Almeida) - freguesia no concelho de Almeida, Portugal
 Amoreira (Óbidos) - freguesia no concelho de Óbidos, Portugal
 Amoreira da Gândara - freguesia no concelho de Anadia, Portugal
 Amoreira Cimeira - uma localidade da freguesia portuguesa da Portela do Fojo, município de Pampilhosa da Serra, Portugal
 Amoreira - a árvore que dá o fruto conhecido por amora
 São Sebastião da Amoreira, município do Paraná

Desambiguações de topônimos